Emil Vacano – politico e funzionario minerario austriaco di nazionalità tedesca 
 Jost Vacano – direttore della fotografia tedesco
 Otto Wilhelm von Vacano – archeologo ed etruscologo tedesco
 Wolfgang Vacano – docente ed esperto musicale statunitense